Кено — азартная игра, вариантом которой является лотерея «Спортлото»
 Кено — персонаж игры Mortal Kombat

Персоналии 
 Кено, Раймон (1903—1976) — французский писатель, поэт, эссеист, переводчик.
 Кено, Элизабет (псевдоним Мици Грин; 1920—1969) — американская актриса и певица. 
 Кено (футболист) (настоящее имя Маркос да Силва Франса; род. 1989) — бразильский футболист, нападающий.